Эмиль Марианж Пуальве (; , коммуна Мегри, округ Динан, департамент Кот-д’Армор, регион Бретань, Франция — , коммуна Лекуэ-Гуарек, округ Генган, департамент Кот-д’Армор, регион Бретань, Франция) — французский борец греко-римского и вольного стилей, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата Европы, 12-кратный чемпион Франции . Завоевал для Франции последнюю золотую олимпийскую медаль в борьбе вплоть до 2008 года.

Биография 

В детстве и юности занимался бретонской национальной борьбой гурен. В 1925 году переехал в Париж, стал полицейским и был зачислен в клуб , где смог заниматься спортивной борьбой.  

Первый международный старт борца состоялся на Олимпийских играх в 1928 году.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 79 кг (средний вес). Турнир проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после двух поражений. В категории боролись 17 спортсменов. . После двух поражений выбыл из турнира. 

В 1939 году завоевал «бронзу» на чемпионате Европы.
 
На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе выступал в соревнованиях как по греко-римской, так и по вольной борьбе. Первыми шли соревнования по вольной борьбе. 

В вольной борьбе Эмиль Пуальве выступал в категории до 79 килограммов (средний вес); титул оспаривали 7 человек. Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами. Набрав в трёх схватках шесть штрафных баллов, выбыл из турнира.  

В греко-римской борьбе регламент турнира был таким же. Пуальве выступал в категории до 79 килограммов (средний вес); титул оспаривали 4 человека. После первой проигранной схватки, получив травму голеностопа , прекратил выступления, оставшись на 4 месте. При этом Аксель Кадье, выступавший в той же категории, проиграв обе свои схватки, получил бронзовую медаль Олимпиады. 

На летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине выступал в соревнованиях только по вольной борьбе в категории до 79 килограммов (средний вес); титул оспаривали 15 человек. Регламент турнира оставался прежним. На этот раз французский борец выступил практически показательно, победив чисто в пяти из шести схваток и стал олимпийским чемпионом. 

Бригадир полиции. После окончания карьеры продолжал служить в полиции. 

Пуальве на чествованиях победителя посадил 4 ноября 1936 года дуб на стадионе ASPP в Париже, который растёт до сих пор.  

Умер в 1962 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по борьбе
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Борцы среднего веса